

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Radzanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin 
 Radzanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Radzanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów 
 Radzanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Inne 
 Radzanów – gmina wiejska w powiecie białobrzeskim
 Radzanów – gmina wiejska w powiecie mławskim

Zobacz też 
 Radzanowo